Niemcy:
 Laasdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Laasdorf – była miejscowość w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberspreewald-Lausitz